Ornelas ist der Familienname folgender Personen:

 Hélder Ornelas (* 1974), portugiesischer Langstreckenläufer
 Nivaldo Ornelas (* 1941), brasilianischer Musiker
 Porfirio Ornelas, mexikanischer Revolutionär
 Tomás Ornelas († 1916), mexikanischer Revolutionär und General
 Ricardo Ornelas (* um 1920), mexikanischer Fußballspieler
 Waldeck Ornelas (* 1945), brasilianischer Politiker
 Aires de Ornelas e Vasconcelos (1837–1880), portugiesischer Geistlicher